Алехандро Баэна Родригес (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал».

Клубная карьера 
Баэна — воспитанник клубов «Рокетас» и «Вильярреал». В 2019 году для получения игровой практики Алекс начал выступать за дублирующий состав последних. 18 декабря 2019 года в поединке Кубка Испании против «Комильи» Баэна дебютировал за основной состав. 13 июля 2020 года в матче против «Реал Сосьедад» он дебютировал в Ла Лиге. В 2021 году Алекс помог клубу выиграть Лигу Европы, в рамках розыгрыша в поединках против тельавивского «Маккаби» забив свои первые голы за «Вильярреал».

Летом 2021 года Баэна был арендован «Жироной». 22 августа в матче против «Лас-Пальмаса» он дебютировал в Сегунде. 8 ноября в поединке против «Тенерифе» Алекс забил свой первый гол за «Жирону». По окончании аренды он вернулся в «Вильярреал».

Международная карьера 
В 2018 года в составе юношеской сборной Испании Баэна принял участие в юношеского чемпионата Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Нидерландов и Германии. В поединках против бельгийцев и немцев Алекс забил по голу.

Достижения 

Командные

 «Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА — 2020/21

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Вильярреал B»